1. division is de op een na hoogste voetbalklasse in het voetbalsysteem van Denemarken, na de Superligaen.

Van 1945 tot en met 1990 was de eerste divisie het hoogste niveau in Denemarken en waarom om het landskampioenschap werd gestreden. In 1991 ging de Superligaen als hoogste voetbalklasse van start en werd de eerste divisie de tweede klasse en verving daarmee de 2. division op dit niveau.

In 1991 (een voorjaarscompetitie) namen er tien clubs aan deel. De volgende vier seizoenen kwamen er twaalf clubs in uit. Van 1995/96 tot en met 2010/11 (zestien seizoenen) namen er zestien clubs aan deel. Het seizoen 2011/12 was een overgangsseizoen met veertien clubs. Vanaf 2012/13 spelen er twaalf clubs in de eerste divisie. De twee laagst geëindigde ploegen degraderen naar de regionale 2. division. De kampioen van de 1. division promoveert direct naar de Superligaen, terwijl de runner-up en de nummer drie een kans krijgen via de eindronde om te promoveren.

 Sponsornamen
 1997/98-2000/01: Faxe Kondi Division
 2004/05-2006/07: Viasat Sport Division
 2007/08-2008/09: Viasat Division
 2011/12-2012/13: Betsafe Ligaen
 2013/14-2014/15: NordicBet Ligaen
 2015/16-2016/17: Bet25 Ligaen
 2017/18-heden: NordicBet Liga

Deelnemende clubs 2021/2022
Viborg FF en Silkeborg IF promoveerden vorig seizoen naar de Superligaen 2021/2022. Lyngby BK en AC Horsens degradeerden uit de Superligaen. Kolding IF en Slive IK degradeerden naar de 2. division. Nykøbing FC en Jammerbugt FC promoveerde vanuit de 2. division.

Historisch overzichtMet tussen haakjes het aantal behaalde titels in deze op een na hoogste divisie in Denemarken.''

Eeuwige ranglijst deelnames 
De clubs in het vet spelen in 2022/2023 in de 1. division, seizoenen voor 1995 zijn niet meer bekend.

Deense voetbalcompetitie